Туле — давньогрецька назва Скандинавії.
 Острів Туле — острів-примара, який, за переказами бачив Піфей.
 Туле — безлюдний острів в архіпелазі Південні Сандвічеві острови в південній частині Атлантичного океану.
 Туле (авіабаза) — найпівнічніша авіабаза США.
 279 Туле — астероїд зовнішнього головного поясу.
 Туле — стародавньоескімоська культура.
 Товариство Туле

 Туле — пустеля в штаті Невада, США.
 Туле — пустеля в штаті Аризона, США.